Aldo Masullo (1923-2020) – filosofo e politico italiano
Marisa Masullo (1959) – atleta italiana
Francesco Paolo Masullo (1679-1733) - cantante castrato italiano